Кузьминка — топоним в странах бывшего СССР.

Населенные пункты

Белоруссия 
 Кузьминка — деревня в Речицком районе Гомельской области.
 Кузьминка — деревня в Костюковичском районе Могилёвской области.

Казахстан 
 Кузьминка — прежнее название села Сарымолдаева Меркенского района Жамбылской области.

Россия

Алтайский край 
 Кузьминка — село в Змеиногорском районе.

Архангельская область 
 Кузьминка — деревня в Котласском районе.
 Кузьминка — деревня в Плесецком районе.

Башкортостан 
 Кузьминка — деревня в Буздякском районе.
 Кузьминка — деревня в Чишминском районе.
 Кузьминка — деревня в Шаранском районе.

Волгоградская область 
 Кузьминка — посёлок в Нехаевском районе.

Вологодская область 
 Кузьминка — деревня в Белозерском районе.
 Кузьминка — деревня в Вытегорском районе.
 Кузьминка — деревня в Кадуйском районе.
 Кузьминка — деревня в Кирилловском районе.

Ивановская область 
 Кузьминка — деревня в Пестяковском районе.

Костромская область 
 Кузьминка — деревня в Костромском районе.
 Кузьминка — деревня в Островском районе.

Красноярский край 
 Кузьминка — деревня в Енисейском районе.
 Кузьминка — деревня в Уярском районе.

Курская область 
 Кузьминка — деревня в Золотухинском районе.

Ленинградская область 
 Кузьминка — деревня во Всеволожском районе.
 Кузьминка — деревня в Тихвинском районе.

Липецкая область 
 Кузьминка — деревня в Лев-Толстовском районе.
 Кузьминка — деревня в Липецком районе.

Московская область 
 Кузьминка — деревня в Серебряно-Прудском районе.

Нижегородская область 
 Кузьминка — деревня в Краснооктябрьском районе.
 Кузьминка — деревня в Кстовском районе.
 Кузьминка — село в Сергачском районе.
 Кузьминка — деревня в Тонкинском районе.

Оренбургская область 
 Кузьминка — село в Ташлинском районе.

Орловская область 
 Кузьминка — деревня в Дмитровском районе.
 Кузьминка — деревня в Знаменском районе.

Пермский край 
 Кузьминка — деревня в Верещагинском районе.

Ростовская область 
 Кузьминка — хутор в Неклиновском районе.

Рязанская область 
 Кузьминка — село в Ряжском районе.
 Кузьминка — деревня в Сасовском районе.
 Кузьминка — деревня в Скопинском районе.

Тверская область 
 Кузьминка — деревня в Зубцовском районе.
 Кузьминка — деревня в Рамешковском районе.

Реки 
 Кузьминка (приток Воронежа) — река в Липецкой области.
 Кузьминка (приток Енисея)
 Кузьминка (приток Матросской)
 Кузьминка (приток Славянки) — река в Санкт-Петербурге.
 Кузьминка (приток Томи) — река в Томской области.
 Кузьминка (приток Чети) — в Кемеровской области и Красноярском крае.
 Кузьминка (приток Илистого ручья) — река в Выборгском районе Ленинградской области.

Другое 
 Кузьминка — железнодорожная платформа на участке Москва — Тверь Октябрьской железной дороги.

См. также 

 Кузьминка 1-я
 Большая Кузьминка
 Плоская Кузьминка